Појам Нома може да се односи на:

 Нома (Египат)
 Нома (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида.